Phelotrupes — род жуков из подсемейства Geotrupinae семейства навозников-землероев.

Классификация 
В состав рода входят:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  (=

Примечания 

Навозники-землерои
Роды жесткокрылых